Tre kronor kan avse:

Heraldik 
Tre kronor – Sveriges heraldiska nationalsymbol som återfinns bland annat i riksvapnet
Tre kronor (heraldik) andra användningar av Tre kronor inom heraldiken

Fartyg 
 Tre Kronor (1625) – ett fartyg som byggdes av skeppsbyggaren Henrik Hybertsson för Gustav II Adolf
 Tre Kronor-klass – en klass av kryssare i svenska flottan
 Tre Kronor (kungaslup) – en kungaslup som 1729 byggdes för kung Fredrik I
  – en av Sveriges sista kryssare
 Tre Kronor af Stockholm – en brigg sjösatt 2005
 Tre Kronor (1706) – ett linjeskepp i svenska flottan på 1700-talet
 Tre Kronor (Americas Cup-syndikat) – ett America's Cup-syndikat för America's Cup 1992

Övriga företeelser 
 Tre Kronor – benämning på Sveriges herrlandslag i ishockey
 Tre Kronor (TV-serie) – en svensk TV-serie (såpopera) som gick i TV4 1994–1999
 Tre Kronor (föreställning) – en jubileumsföreställningen våren 2008 vid Dramaten
 Slottet Tre Kronor – en tidigare borg och försvarsanläggning på Stadsholmen i Stockholm 1200-talet–1697
Museum Tre Kronor – ett museum om Slottet Tre Kronor
 Kvarn AB Tre Kronor – kvarnindustri i Nacka 
 Källaren Tre Kronor – ett tidigare känt värdshus i Gamla stan i Stockholm
 Stockholms musikkår Tre Kronor – en blåsorkester

Se även
 Trekroner

Tretal